Mesocyclops minutus – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1934 roku przez biologa Arthura George'a Lowndesa.

Przypisy 

Mesocyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1934 roku